Název Lhotský potok má více vodních toků:

 Lhotský potok (přítok Brodce) – pravostranný přítok Brodce v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Lhotský potok (přítok Březnice) – pravostranný přítok Březnice v okrese Zlín
 Lhotský potok (přítok Divoké Orlice) – levostranný přítok Divoké Orlice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Lhotský potok (přítok Javorky) – levostranný přítok Javorky v okrese Jičín
 Lhotský potok (přítok Javornice) – pravostranný přítok Javornice v okrese Rakovník
 Lhotský potok (přítok Kalenského potoka) – pravostranný přítok Kalenského potoka v okresech Semily a Trutnov
 Lhotský potok (přítok Kamenice) – levostranný přítok Kamenice v okrese Pelhřimov
 Lhotský potok (přítok Koštěnického potoka) – levostranný přítok Koštěnického potoka v okrese Jindřichův Hradec
 Lhotský potok (přítok Koželužky) – pravostranný přítok Koželužky v okrese Rokycany
 Lhotský potok (přítok Loděnice) – pravostranný přítok Loděnice
 Lhotský potok (přítok Veličky) – levostranný přítok Veličky v okrese Hodonín